Poulton kan som auktorsförkortning betyda:

 Edward Bagnall Poulton
 Ethel Maud Poulton

Robotskapade auktorsförkortningar